Гражда́нская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Гражданская улица — улица в Архангельске.
 Гражданская улица — улица в Астрахани.
 Гражданская улица — улица во Владимире.
 Гражданская улица — улица в Великом Новгороде.
 Гражданская улица — улица в Волгограде.
 Гражданская улица — улица в Екатеринбурге.
 Гражданская улица — улица в Калининграде.
 Гражданская улица — улица в Коломне.
 Гражданская улица — улица в Королёве.
 Гражданская улица — улица в Костроме.
 Гражданская улица — улица в Краснодаре.
 Гражданская улица — улица в Липецке.
 Гражданская улица — улица в Моршанске.
 В Москве:
 1-я Гражданская улица;
 2-я Гражданская улица;
 3-я Гражданская улица;
 4-я Гражданская улица;
 Гражданская улица — Нелидовская улица до 1964 года.
Гражданская улица — прежнее название улицы Братьев Кардановых в Нальчике.
В Новосибирске:
Гражданская улица;
2-я Гражданская улица.
 Гражданская улица — улица в Ногинске.
 Гражданская улица — улица в Омске.
 Гражданская улица — улица в Оренбурге.
 Гражданская улица — улица в Пензе.
 Гражданская улица — улица в Петрозаводске.
 Гражданская улица — улица в Подольске.
 Гражданская улица — улица в Пскове.
 Гражданская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Гражданская улица — улица в Рязани.
 Гражданская улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Гражданская улица — улица в Адмиралтейском районе;
 Гражданская улица — улица в Зеленогорске;
 Гражданская улица — улица в Красном Селе;
 Гражданская улица — улица в Кронштадте;
 Гражданская улица — улица в Петергофе;
 Гражданская улица — улица в основной части Пушкина;
 Гражданская улица — улица в Пушкине в историческом районе Новосёлки;
 Гражданская улица — улица в Стрельне.
 Гражданская улица — улица в Серпухове.
 Гражданская улица — улица в Твери.
 Гражданская улица — улица в Торжке.
 В Уфе:
 Большая Гражданская улица;
 Малая Гражданская улица.
 Гражданская улица — улица в Чебоксарах.
 Гражданская улица — улица в Челябинске.
 Гражданская улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Гражданская улица — улица в Запорожье.
 Гражданская улица — улица в Керчи.
 Гражданская улица — улица в Луганске.
 Гражданская улица — улица в Мариуполе.
 Гражданская улица — улица в Николаеве.
 Гражданская улица — улица в Харькове.
 Гражданская улица — улица в Херсоне.
 Гражданская улица — улица в Севастополе.
 Гражданская улица — улица в Симферополе.

См. также 
 Гражданский проспект (значения)
 Гражданский переулок (Ломоносов)